Гетер Вотсон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Моніка Пуїг. 
Саманта Стосур вдруге виграла титул, у фіналі перемігши Ежені Бушар з рахунком 3-6, 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Ваня Кінґ

Сітка

Перший кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1=

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hp Open, одиночний розряд
HP Open 2013